Il termine finito (dal latino "finitus", cioè limitato) può riferirsi a:
 In matematica:
 un numero reale, cioè un numero della retta reale estesa diverso da +∞ e −∞
 un insieme finito